Андруся́к — украинская фамилия образованная от крестильного имени Андрус, являющегося просторечной формой одного из мужских имён, имеющих общее начало: Андрей (в переводе с греческого на русский язык означает «мужественный»), Андрон («победитель»), Андроник («победоносный»).

Некоторые носители 
 Андрусяк, Василий Васильевич (1902—1946) — украинский националист. Полковник УПА.
 Андрусяк, Иван Михайлович (род. 1968) — украинский поэт, детский писатель, прозаик, эссеист, переводчик.
 Андрусяк, Михаил Николаевич (род. 1955) — советский писатель.
 Андрусяк, Николай Григорьевич (1902—1985) — публицист, исследователь современной истории и в особенности Галицко-Волынского княжества.